Евге́ний Ива́нович По́стников (16 апреля 1986, Старый Оскол, РСФСР, СССР) — российский и казахстанский футболист, защитник. Чемпион Латвии (2011), пятикратный чемпион Казахстана.

Биография 
Карьеру начал в 2003 году в старооскольском «Металлурге». Через год получил предложение от московского «Динамо», но провёл полтора года в фарм-клубе «Динамо-2».

В 2006 году переехал в Латвию, в Даугавпилс, получив предложение от местного клуба «Даугава», в котором за два года сыграл 44 игры, забил один гол.

В 2008 году вернулся в «Металлург-Оскол». За два сезона сыграл 47 матча и забил три гола. Летом 2009 года перешёл в состав московского «Торпедо-ЗИЛ» и доиграл сезон. В январе 2010 года снова уехал в Латвию, в клуб «Вентспилс». Здесь он за два года сыграл 47 матчей и забил четыре гола, став сначала вице-чемпионом, а потом и чемпионом страны.

Весной 2012 года Постников переехал в Белоруссию, где два сезона играл за солигорский «Шахтёр». В его составе он стал дважды вице-чемпионом Белоруссии.

В марте 2014 года подписал контракт с «Астаной» и принял казахстанское гражданство. С «Астаной» стал неоднократным чемпионом Казахстана и выигрывал Суперкубок страны. В сезоне 2015 года впервые вышел с командой в группу Лиги чемпионов.

В августе 2016 года был отдан в аренду в «Вентспилс», но вскоре вернулся в «Астану».

Личная жизнь 
Жена Юлия и двое детей — сын Тимофей (2009) и дочь Полина (2011).

Достижения 
 Чемпион Латвии (1): 2011
 Серебряный призёр чемпионата Латвии (1): 2010
 Обладатель Кубка Латвии (1): 2010/11
 Серебряный призёр чемпионата Белоруссии (2): 2012, 2013
 Чемпион Казахстана (5): 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
 Обладатель Суперкубка Казахстана (1): 2015
 Финалист Кубка Казахстана (1): 2015

Примечания

Ссылки 
 Профиль на pressball.by

Футболисты России
Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу
Игроки ФК «Даугава» Даугавпилс
Игроки ФК «Металлург-Оскол»
Игроки ФК «Торпедо-ЗИЛ»
Игроки ФК «Вентспилс»
Игроки ФК «Шахтёр» Солигорск
Игроки ФК «Астана» (2009)